«American Saturday Night» — песня американского кантри-певца и автора-исполнителя Брэда Пейсли, вышедшая 16 ноября 2009 года в качестве третьего сингла с его 7-го студийного альбома American Saturday Night (2009). Авторами песни выступили Ashley Gorley, Kelley Lovelace, Brad Paisley.

История 
«American Saturday Night» достиг позиции № 2 в американском хит-параде кантри-музыки Billboard Hot Country Songs, и позиции № 67 Billboard Hot 100.
Песня получила смешанные отзывы музыкальных критиков: «The 9513», Roughstock, Country Weekly.

Музыкальное видео 
Режиссёром музыкального видео выступили Scott Scovill и Craig Countryman, а премьера состоялась 16 декабря 2009 на cmt.com.

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-песни
Песни 2009 года
Песни Брэда Пейсли
Песни, написанные Эшли Горли